Arques (Pas-de-Calais), (Nederlands: Arken of Arke), een stad en gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Arken (Denemarken), een museum voor moderne kunst in de gemeente Ishøj